papa Bonifacio II – Papa della Chiesa cattolica
 Bonifacio II degli Aleramici – marchese del Monferrato
 Bonifacio II di Toscana – marchese di Toscana
 Bonifacio II di Spoleto – duca di Spoleto e marchese di Camerino